John Vanbiesbrouck (né le  à Détroit) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but en Amérique du Nord dans les années 1980 et 1990.

Biographie

Carrière en club 
En 1980, il débute avec les Greyhounds de Sault Ste. Marie dans la Ligue de Hockey de l'Ontario. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1981 par les Rangers de New York au , en . En 1983, il passe professionnel avec les Oilers de Tulsa dans la LCH. La même année, il débute dans la Ligue nationale de hockey avec les Rangers de New York. Par la suite, il porte les couleurs des Flyers de Philadelphie, des Panthers de la Floride, des Islanders de New York et des Devils du New Jersey.

Il a terminé sa carrière avec 374 victoires contre 346 défaites et 119 matchs nuls et il est . Il a gagné le trophée Vézina en 1986. En 1996, il mène les Panthers vers leur première finale de la coupe Stanley, mais ils perdent en quatre parties contre l'Avalanche du Colorado.

Carrière internationale 
Il a représenté l'équipe américaine aux Jeux olympiques de Nagano en 1998.

Trophées et honneurs personnels 
 1980-1981 : remporte le trophée F.-W.-« Dinty »-Moore de la LHO
 1981-1982 : remporte le trophée Dave-Pinkney de la LHO

Records 
 268 matchs avec les Panthers
 106 victoires avec les Panthers
 2,58 de moyenne de buts avec les Panthers

Il devient le quinzième gardien de la LNH à remporter 300 victoires lors d'une victoire contre les Islanders de New York 6-2, le .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1980-1981||Greyhounds de Sault-Sainte-Marie||LHO||56||31||16||1||||203||4,14|| ||0||10||11||3||3||457||24||3,15|| ||1|| 
|-
|1981-1982||Greyhounds de Sault-Sainte-Marie||LHO||31||12||12||2||||102||3,63|| ||0||23||7||1||4||276||20||4,35|| ||0||4
|-
|1981-1982||Rangers de New York||LNH||1||1||0||0||60||1||1,00||96,7||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1982-1983||Greyhounds de Sault-Sainte-Marie||LHO||62||39||21||1||||209||3,61|| ||0||10||16||7||6||944||56||3,56|| ||1||2
|-
|1983-1984||Oilers de Tulsa||LCH||37||30||13||2||||124||3,46|| ||3||6||4||4||0||240||10||2,50|| ||0||2
|-
|1983-1984||Rangers de New York||LNH||3||2||1||0||179||10||3,33||88,2||0||2||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1984-1985||Rangers de New York||LNH||42||12||24||3||||166||4,20||87,7||1||17||1||0||0||19||9||0,00||100||0||0
|-
|1985-1986||Rangers de New York||LNH||61||31||21||5||||184||3,32||88,7||3||16||16||8||8||897||49||3,28||89,7||1||2
|-
|1986-1987||Rangers de New York||LNH||50||18||20||5||||161||3,64||88,2||0||18||4||1||3||195||11||3,39||90,0||1||2
|-
|1987-1988||Rangers de New York||LNH||56||27||22||7||||187||3,38||89,0||2||46||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1988-1989||Rangers de New York||LNH||56||28||21||4||||197||3,69||88,1||0||30||2||0||1||107||6||3,37||88,9||0||0
|-
|1989-1990||Rangers de New York||LNH||47||19||19||7||||154||3,38||88,7||1||24||6||2||3||298||15||3,02||90,2||0||4
|-
|1990-1991||Rangers de New York||LNH||40||15||18||6||||126||3,35||89,1||3||18||1||0||0||52||1||1,16||95,5||0||0
|-
|1991-1992||Rangers de New York||LNH||45||27||13||3||||120||2,85||91,0||2||23||7||2||5||368||23||3,75||87,2||0||2
|-
|1992-1993||Rangers de New York||LNH||48||20||18||7||||152||3,31||90,0||4||18||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1993-1994||Panthers de la Floride||LNH||57||21||25||11||||145||2,53||92,4||1||38||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1994-1995||Panthers de la Floride||LNH||37||14||15||4||||86||2,47||91,4||4||6||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1995-1996||Panthers de la Floride||LNH||57||26||20||7||||142||2,68||90,4||2||10||22||12||10||||50||2,25||93,2||1||20
|-
|1996-1997||Panthers de la Floride||LNH||57||27||19||10||||128||2,29||91,9||2||8||5||1||4||328||13||2,38||92,9||1||0
|-
|1997-1998||Panthers de la Floride||LNH||60||19||29||11||||165||2,87||89,9||4||6||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1998-1999||Flyers de Philadelphie||LNH||62||27||18||15||||135||2,18||90,2||6||12||6||2||4||369||9||1,46||93,8||1||2
|-
|1999-2000||Flyers de Philadelphie||LNH||50||25||15||9||||108||2,20||90,6||3||6||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2000-2001||Islanders de New York||LNH||44||10||25||5||||120||3,01||89,8||1||8||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2000-2001||Devils du New Jersey||LNH||4||4||0||0||240||6||1,50||93,5||1||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2001-2002||Devils du New Jersey||LNH||5||2||3||0||300||10||2,00||91,5||0||4||-||-||-||-||-||-||-||-||-

|882||374||346||119||||||2,98||89,9||40||310||71||28||38||||177||2,68|| ||5||32

|1982|| États-Unis -20 ans||Championnat du monde -20 ans||5||1||3||0||200||19||5,70|| ||0|| ||
|-
|1983|| États-Unis -20 ans||Championnat du monde -20 ans||5|| || || ||280||17||3,64|| || || ||
|-
|1985||||Championnat du monde||9||6||3||0||492||46||5,64|| ||0|| ||
|-
|1987|| États-Unis||Championnat du monde||7||2||5||0||419||28||4,01|| ||0|| ||
|-
|1987|| États-Unis||Coupe Canada||4||2||2||0||240||9||2,00|| ||0|| ||Phase préliminaire
|-
|1989|| États-Unis||Championnat du monde||5||1||2||1|| ||20||4,53|| ||0|| ||
|-
|1991|| États-Unis||Championnat du monde||10||3||4||2||526||41||4,67|| ||0|| ||
|-
|1991|| États-Unis||Coupe Canada||1||1||0||0||60||3||3,00|| ||0|| ||Finaliste
|-
|1998|| États-Unis||Jeux olympiques||1||0||0||0||1||0||0,00||100||0|| ||

Notes et références 

Naissance en septembre 1963
Naissance à Détroit (Michigan)
Joueur international américain de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Oilers de Tulsa (1968-1984)
Gagnant du trophée Vézina
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Joueur ayant fait la couverture d'un jeu de la série NHL
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Devils du New Jersey
Membre du Temple de la renommée du hockey américain